Marché Yongle () est le nom de deux marchés à Taïwan :
 Le , situé à Tainan, au Sud
 Le Marché Yongle, aujourd'hui rebaptisé Marché des textiles de Yongle (), à Taipei, au Nord de Taîwan.

Références